Arecomyces — рід грибів родини Hyponectriaceae. Назва вперше опублікована 1996 року.

Класифікація 
До роду Arecomyces відносять 12 видів:

Примітки

Джерела 
 Hyde, K.D. 1996. Fungi from palms. XXXII. Arecomyces gen.nov., with seven new species. Sydowia. 48(2):224-240 - P.227

Роди грибів
Сордаріоміцети